Geography foi o primeiro álbum de estúdio da banda belga, Front 242, lançado em 1982 e relançado em 1992.

Faixas

Referências 

Álbuns de 1982
Front 242